Трепанация () — хирургическая операция пробуравливания кости, имеющая целью проникнуть к болезненному очагу (Ушаков).

Выделяют несколько её видов:
 Трепанация черепа () — хирургическая операция образования отверстия в костях черепа с целью доступа к подлежащей полости.
 Трепанация сосцевидного отростка височной кости () при мастоидите.
 Трепанация трубчатых костей при остеомиелите.
 Трепанация зуба () — вскрытие его полости.
 Трепано-биопсия — взятие костного мозга для исследования.